Râul Frasinu se poate referi la:

 Frasinu - afluent al râului Bistrița
 Frasinu - afluent al râului Lotrioara
 Frasinu - afluent al Râului Mic